Serie B i fotboll 1990/1991 innebar att Foggia, Verona, Cremonese och Ascoli gick till Serie A.

Slutställning

Nedlyttningskval

Salernitana nedflyttade till Serie C1.

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter

1990 i Italien
1991 i Italien
Fotbollssäsongen 1990/1991
1990/1991